Грета Арн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Юлія Гергес в першому колі.

Несіяна Чжен Цзє виграла титул, у фіналі перемігши Флавію Пеннетту, яка знялася за рахунку 2–6, 6–3, 2–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

ASB Classic, одиночний розряд
2012